Slovo inkarnát může označovat :

 inkarnát (malířství) – odstín lidské pleti při malbě
 inkarnát (rostlina) – jednoletá kulturní bylina z rodu Trifolium (pícnina)
 inkarnát (geologie) – kus jantaru, v němž zůstal zalitý hmyz (nebo jiná živá přírodnina)